Schnabelburg ist der Name folgender Burgen:
 Schnabelburg (Albis), Burgruine bei Hausen am Albis im Bezirk Affoltern im Kanton Zürich, Schweiz
 Schnabelburg (Bodensee), abgegangene Burg bei Bodman-Ludwigshafen im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg, Deutschland
 Schnabelburg (Melchnau), abgegangene Burg bei Melchnau im Kanton Bern, Schweiz